Аба́рема, или Абе́йрма () — род крупных тропических кустарников и деревьев семейства Бобовые. Согласно данным сайта The Plant List, род насчитывает 53 вида.

Ареал 
Произрастают в Южной Америке от Мексики до Боливии, в Южной Азии. Наибольшее разнообразие видов обнаружено в бассейне Амазонки и на Гвианском плоскогорье Гайаны.

Описание 
Листья ярко-зелёные, дваждыперистые, эллиптические, глянцевые.

Цветки правильные, похожи на цветки мимозы.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 53 вида:

Примечания 

Мимозовые
Флора Южной Америки
Флора Южной Азии